Clément Russo, een Frans wielrenner
 Giacomo Russo, een Italiaans autocoureur
 Gianni Russo, een Amerikaans acteur
 José Luis Russo, een Uruguayaans voetballer
 Paul Russo, een Amerikaans autocoureur
 Rene Russo, een Amerikaans actrice en voormalig model
 William Russo, een Amerikaans jazzcomponist en -musicus
 de Russo Brothers, de Amerikaanse broers Joe en Anthony, film- en televisieregisseurs